Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Mattia Bellucci ha sconfitto Cem İlkel con il punteggio di 1-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Tomáš Macháč (primo turno)
  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Matteo Arnaldi (primo turno)
  Gianluca Mager (secondo turno)

  Lukáš Klein (quarti di finale) 
  Nerman Fatić (secondo turno) 
  Laurent Lokoli (quarti di finale) 
  Antoine Escoffier (quarti di finale)

Qualificati 

  Jules Marie (primo turno)
  Cem İlkel (finale)
  David Poljak (primo turno)

  Mark Lajal (secondo turno) 
  Elliot Benchetrit (ritirato) 
  Mats Rosenkranz (primo turno)

Lucky loser 

  Térence Atmane (primo turno)

Wildcard 

  Edas Butvilas (secondo turno)
  Vilius Gaubas (primo turno)

  Ainius Sabaliauskas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Vilnius Open 2022